Твалчрелидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Твалчрелидзе, Александр Антонович (1881—1957) — советский учёный-геолог.
 Твалчрелидзе, Антон Иванович (1854—1930) — инспектор народных училищ Ставропольской губернии.
 Твалчрелидзе, Георгий Александрович (1914 (1915) — 1991) — советский учёный-геолог.
 Твалчрелидзе, Георгий Григорьевич (1896—1968) — советский государственный и партийный деятель.

Примечания